Сан-Льоренс-де-ла-Муга (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 31,8 км². Население — 222 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Muga
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны